Сен-Жан-е-Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 135 км на схід від Тулузи, 60 км на південний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2008 році в муніципалітеті числилось 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 272 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жан-е-Сен-Поль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-е-Сен-Поль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон